Feloldójel, zenei módosítójel
 Feloldójel, informatikai kifejezés